A 3925-ös jelzésű autóbuszvonal Sátoraljaújhely és környékének egyik regionális autóbuszjárata, amit a Volánbusz Zrt. lát el Sátoraljaújhely vasútállomás és Révleányvár között, útvonalára számos kistelepülést felfűzve.

Közlekedése 

A járat a Sátoraljaújhelyi járás székhelyének, Sátoraljaújhelynek forgalmas vasútállomását (egyes járatoknak vasúti csatlakozása is van) köti össze a Bodrogköz távoli, Tisza-parti községével, Révleányvárral, a járat Bodroghalom, Nagyrozvágy, Ricse, illetve további kistelepülések utasait is kiszolgálja. Az egyetlen jelentősebb hely a járásközpont Cigánd, ahová azonban nem minden járat tér be. Napi fordulószáma átlagosnak mondható.

Megállóhelyei

! Sorszám (↓)
! Megállóhely
! Sorszám (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-
|0|| Sátoraljaújhely, vasútállomásvégállomás||81
|align=left|
|-
|1|| Sátoraljaújhely, Kossuth utca 33.; 40.||80
|align=left|
|-
|2|| Sátoraljaújhely, Hősök tere||79
|align=left|
|-
|3|| Sátoraljaújhely, Ipartelep út||78
|align=left|
|-
|4|| Sátoraljaújhely, PREC CAST||77
|align=left|
|-
|5|| ||76
|align=left|
|-
|6|| Felsőberecki, rév||75
|align=left|
|-
|7|| Alsóberecki, Petőfi utca||74
|align=left|
|-
|8|| Alsóberecki, autóbusz-váróterem||73
|align=left|
|-
|9|| Felsőberecki, Kossuth utca 97.||72
|align=left|
|-
|10|| Felsőberecki, községháza||71
|align=left|
|-
|11|| Alsóberecki, Petőfi utca||70
|align=left|
|-
|12|| Felsőberecki, Kossuth utca 97.||69
|align=left|
|-
|13|| Felsőberecki, községháza||68
|align=left|
|-
|14|| Felsőberecki, Kossuth utca 97.||67
|align=left|
|-
|15|| Alsóberecki, Petőfi utca 34.||66
|align=left|
|-
|16|| Alsóberecki, iskola||65
|align=left|
|-
|17|| Alsóberecki, autóbusz-váróterem||64
|align=left|
|-
|18|| Alsóberecki, Kossuth utca||63
|align=left|
|-
|19|| Bodroghalmi elágazás||62
|align=left|
|-
|20|| Bodroghalom, felső||61
|align=left|
|-
|21|| Bodroghalom, temető||60
|align=left|
|-
|22|| Bodroghalom, községháza||59
|align=left|
|-
|23|| Bodroghalom, Szabadság utca 45.||58
|align=left|
|-
|24|| Bodroghalom, alsó||57
|align=left|
|-
|25|| Bodroghalom, Szabadság utca 45.||56
|align=left|
|-
|26|| Bodroghalom, községháza||55
|align=left|
|-
|27|| Bodroghalom, temető||54
|align=left|
|-
|28|| Bodroghalom, felső||53
|align=left|
|-
|29|| Bodroghalmi elágazás||52
|align=left|
|-
|30|| Karos, Nemzeti Emlékpark||51
|align=left|
|-
|31|| Karos, autóbusz-váróterem||50
|align=left|
|-
|32|| Karos, felső bejárati út||49
|align=left|
|-
|33|| Becskedtanya||48
|align=left|
|-
|34|| Karcsa, takarékszövetkezet||47
|align=left|
|-
|35|| Karcsa, községháza||46
|align=left|
|-
|36|| Karcsa, Kossuth utca||45
|align=left|
|-
|37|| Pácin, Köböltó utca 14.||44
|align=left|
|-
|38|| Pácin, Várkastély||43
|align=left|
|-
|39|| Pácin, posta||42
|align=left|
|-
|40|| Pácin, Mogyorósi utca||41
|align=left|
|-
|41|| Cigándi útelágazás||40
|align=left|
|-
|42|| Szennatanya||39
|align=left|
|-
|43|| Bélatanya||38
|align=left|
|-
|44|| Cigánd, szabadidő-központ||37
|align=left|
|-
|45|| Cigánd, Hősök tere||36
|align=left|
|-
|46|| Cigánd, autóbusz-forduló||35
|align=left|
|-
|47|| Cigánd, Hősök tere||34
|align=left|
|-
|48|| Cigánd, szabadidő-központ||33
|align=left|
|-
|49|| Bélatanya||32
|align=left|
|-
|50|| Szennatanya||31
|align=left|
|-
|51|| Cigándi útelágazás||30
|align=left|
|-
|52|| Kisbelsőtanya||29
|align=left|
|-
|53|| Nagyrozvágy, autóbusz-váróterem||28
|align=left|
|-
|54|| Nagyrozvágy, községháza||27
|align=left|
|-
|55|| Kisrozvágy, vegyesbolt||26
|align=left|
|-
|56|| Semjén, Újfalu||25
|align=left|
|-
|57|| Semjén, Ady Endre utca 16.||24
|align=left|
|-
|58|| Semjén, ricsei elágazás||23
|align=left|
|-
|59|| Semjén, Rákóczi utca 4.||22
|align=left|
|-
|60|| Ricse, Újtelep||21
|align=left|
|-
|61|| Ricse, óvoda||20
|align=left|
|-
|62|| Ricse, vegyesbolt||19
|align=left|
|-
|63|| Ricse, óvoda||18
|align=left|
|-
|64|| Ricse, Újtelep||17
|align=left|
|-
|65|| Semjén, Rákóczi utca 4.||16
|align=left|
|-
|66|| Semjén, ricsei elágazás||15
|align=left|
|-
|67|| Semjén, felső||14
|align=left|
|-
|68|| Lácacséke, tűzoltószertár||13
|align=left|
|-
|69|| Lácacséke, községháza||12
|align=left|
|-
|70|| Lácacséke, monyhai elágazás||11
|align=left|
|-
|71|| Dámóc, autóbusz-váróterem||10
|align=left|
|-
|72|| Dámóc, újfalu||9
|align=left|
|-
|73|| Őrhegyi elágazás||8
|align=left|
|-
|74|| Őrhegy, autóbusz-forduló||7
|align=left|
|-
|75|| Őrhegyi elágazás||6
|align=left|
|-
|76|| Zemplénagárd, vegyesbolt||5
|align=left|
|-
|77|| Zemplénagárd, Fő utca 61.||4
|align=left|
|-
|78|| Zemplénagárd, községháza||3
|align=left|
|-
|79|| Zemplénagárd, Révleányvári utca 54.||2
|align=left|
|-
|80|| Révleányvár, Szőlőhomok||1
|align=left|
|-
|81|| Révleányvár, Fő térvégállomás||0
|align=left|
|}

Jegyzetek

Források 
Menetrendi tájékoztató

Volánbusz
Magyarország helyközi és távolsági autóbuszvonalai
Borsod-Abaúj-Zemplén megye közlekedése